

Чижув — село в гміні Клещув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Чижув — село в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Чижув — село в гміні Жабно Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Чижув — село в гміні Лаґув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Чижув — село в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства